Disneyland bezeichnet folgende Themenparks und Resorts des Walt Disney Konzerns:

 Disneyland in Anaheim, Kalifornien, siehe Disneyland Resort
 Disneyland Park, siehe Disneyland Paris
 Hong Kong Disneyland
 Shanghai Disneyland
 Tokyo Disneyland, siehe Tokyo Disney Resort

Außerdem:
 Disneyland (Fernsehshow), von Walt Disney produzierte und von 1954 bis 1958 von ABC ausgestrahlte US-Fernsehshow
 umgangssprachlich für das Walt Disney World Resort in Florida

Siehe auch:
 Walt Disney Parks and Resorts